Мурат Карибаевич Бектанов (род. 18 сентября 1965, Северо-Казахстанская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский военачальник. Бывший министр обороны Республики Казахстан (31 августа 2021 — 19 января 2022). Генерал-лейтенант (2020).

Биография 
Родился 18 сентября 1965 года в селе Соколовка Соколовского района Северо-Казахстанской области.

В 1988 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

В 1989—1990 годы — командир мотострелкового взвода, командир десантно-штурмового взвода.

В 1990—1993 годы — начальник разведки десантно-штурмового батальона.

С 1993 по 1997 годы — командир взвода, роты курсантов Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища.

В 1997—1998 годы — начальник штаба — заместитель командира мотострелкового батальона, офицер департамента боевой подготовки Министерства обороны Республики Казахстан.

С 1998 по 2000 годы — слушатель академии. В 2000 году окончил Военную академию Вооружённых сил Республики Казахстан.

В 2000—2001 годы — начальник группы, старший офицер департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооружённых сил Республики Казахстан.

С 2001 по 2005 годы — начальник управления, начальник оперативного управления, начальник департамента боевой службы и подготовки войск Республиканской гвардии.

В 2005—2007 годы — слушатель Военной академии Генерального штаба. В 2007 году окончил Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил Российской федерации.

С 2007 по 2010 годы — заместитель начальника департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

С 2010 по 2013 годы — начальник департамента оперативного планирования Комитета начальников штабов Министерства обороны Республики Казахстан.

С 2013 по 2016 годы — командующий войсками регионального командования «Восток» Республики Казахстан.

С июня по сентябрь 2016 — первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых Сил Республики Казахстан.

28 сентября 2016 года распоряжением Президента Республики Казахстан назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Вооружённых сил Республики Казахстан.

6 мая 2020 года присвоено звание генерал-лейтенанта.

31 августа 2021 года Указом Президента Республики Казахстан назначен министром обороны Республики Казахстан.

11 января 2022 года Указом Президента Республики Казахстан переназначен министром обороны Республики Казахстан

19 января 2022 года Указом Президента Республики Казахстан освобожден от должности Министра обороны Республики Казахстан

20 февраля 2022 года Бектанов был задержан и помещён под арест в интересах следствия, по подозрению в служебном бездействии в период чрезвычайного положения, введённого в Казахстане в связи с массовыми протестами в январе 2022 года.

Награды 
 Орден «Данк» 2 степени (2014)

Задержание 

Бывшего министра обороны Мурата Бектанова поместили в изолятор временного содержания. Информацию подтвердили в пресс-службе Генеральной прокуратуры, передает Tengrinews.kz.

"19 февраля Генеральной прокуратурой начато досудебное расследование в отношении бывшего министра обороны Бектанова Мурата Карибаевича по факту бездействия по службе, по статье 452 Уголовного кодекса.

20 февраля Бектанов задержан и водворен в изолятор временного содержания по подозрению в совершении данного преступления", - говорится в сообщении.

Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению.

Напомним, 19 января указом Президента Мурат Бектанов был освобожден от должности министра обороны. Новым министром стал Руслан Жаксылыков, занимавший ранее должность заместителя министра внутренних дел - главнокомандующего Национальной гвардией.

Позже Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Мурат Бектанов не проявил командирских качеств в период беспорядков в Казахстане.

"Имея в своем распоряжении армию, которая показывала хорошие результаты в ходе командно-штабных и военных учений, мы не смогли воспользоваться ее потенциалом в критической ситуации и были вынуждены прибегнуть к помощи извне", - сказал Президент Токаев

Примечания

Ссылки 
 Биография на сайте Министерства обороны
 Главнокомандующим Сухопутными войсками стал Мурат Бектанов
 ЦентрАзия

Выпускники Киевского высшего общевойскового командного училища
Выпускники Военной академии Генерального штаба
Генерал-лейтенанты (Казахстан)
Министры обороны Казахстана
Начальники Генерального штаба Вооружённых сил Республики Казахстан